kanton Figeac-Est, een kanton van het Franse departement Lot
 kanton Figeac-Ouest, een kanton van het Franse departement Lot